Микола Олександрович Колісник (нар. 4 листопада 1988, Збараж, Тернопільська область) — український державний діяч. Заступник Міністра енергетики України з 13 травня 2022 року.

Життєпис 

Микола Колісник народився 4 листопада 1988 року в Збаражі, Тернопільська область, Україна.

Освіта 

У 2014 році закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, спеціалізація «Правознавство».

Пройшов профільне навчання за кордоном, зокрема: курси JICA (Японія) з енергетичного планування та управління на енергетичних ринках; за програмою BP & SOCAR az управління в енергетичній сфері — ADA University (Азербайджан, Баку).

Кар‘єра 

Трудову діяльність розпочав в іноземних комерційних підприємствах нафтогазового комплексу в нафтогазовидобутку в країнах каспійського регіону та України.

Протягом трьох років працював в Антимонопольному комітеті України.

З 2016 по 2022 рік в Міністерстві енергетики України пройшов шлях від головного спеціаліста до директора директорату. Працював над імплементацією європейського законодавства, зокрема регламентів та директив ЄС, про безпеку постачання природного газу, щодо добового балансування на ринку природного газу, імплементації технічних регламентів якості світлих нафтопродуктів, координував співпрацю з Центром енергетичної безпеки НАТО щодо посилення безпеки об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. Займався розробкою та реалізацією проектів МФО та МТД в енергетичній сфері, понад 64 проектів Укртрансгазу, ОГТСУ, НАК «Нафтогаз України».

З травня 2018 року до призначення на посаду заступника Міністра — у керівництві Директорату нафтогазового комплексу та розвитку ринків нафти, природного газу та нафтопродуктів. Забезпечував формування політики в нафтогазовому комплексі, взаємодію з підприємствами нафтогазового комплексу, реалізацію проєктів щодо збільшення видобутку газу, підписання угод про розподіл продукції.

13 травня 2022 року призначений заступником Міністра енергетики України.

Є представником Міністерства при Міжнародній Енергетичній Хартії, експертом з природного газу ЄЕК ООН.

Примітки 

Уродженці Збаража
Випускники Київського національного економічного університету
Заступники міністрів України